Anzer Ayoob es un periodista residente en el distrito de Doda en el Territorio de la Unión de Jammu y Cachemira. Es el fundador de The Chenab Times. Ayoob ha trabajado con varias organizaciones de noticias como The Diplomat (revista), Mongabay y The Wire (India).

Primeros años
Anzer Ayoob nació en 1999 en Thathri. Después de abandonar la universidad, fundó The Chenab Times en 2017.

Referencias

Periodistas
Periodistas en India